Мольта — название населённых пунктов в России:
 Мольта — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Мольта — участок в Зиминском районе Иркутской области.
 Мольта — деревня в Осинском районе Иркутской области.